Трол може да се односи на:

 Трол, митолошко биће.
 Интернет трол, особу чији је основни циљ да својим прилозима изазове што већу реакцију учесника интернет заједница или да на друге начине поремети нормалну дискусију.